Wienhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wienhaus (1882–1959), deutscher Pflanzenchemiker und Hochschullehrer
 Otto Wienhaus (* 1937), deutscher Hochschullehrer